Il doppio  dello  Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Aisam-ul-Haq Qureshi e Martin Slanar hanno battuto in finale Tatsuma Itō e Takao Suzuki 68-7, 7-63, [10-6].

Teste di serie 

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Martin Slanar (Campioni)
 Prakash Amritraj /  Stephen Amritraj (quarti di finale)

 Alex Kuznetsov /  Tim Smyczek (primo turno)
 Matthias Bachinger /  Sebastian Rieschick (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships 2009